Come Clean steht für:

 Come Clean (Album), Album der Band Puddle of Mudd (2001)
 Laurel und Hardy: Come Clean, US-amerikanischer Film von James W. Horne (1931)